Rejon witowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1939, ma powierzchnię 1460 km² i liczy około 55 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Mikołajów.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 19 silskich rad, obejmujących w sumie 30 wsi i 12 osad.

Miejscowości rejonu